Danmarks Demokratiske Kvindeforbund kan henvise til:
 Danmarks Demokratiske Kvindeforbund (forening) – dansk kvindeorganisation (1948-1990)
 Danmarks Demokratiske Kvindeforbund (film) –  dansk dokumentarisk filmoptagelse fra 1963 om organisationen